Озоліньш () — латиське прізвище, четверте за поширенням у Латвії. Жіночий варіант прізвища Озоліня.

 Айварс Озоліньш ( 1957) — латвійський письменник та журналіст.
 Артурс Озоліньш ( 1946) — латвійський піаніст.
 Ернестс Озоліньш ( 3 серпня 1887 —  17 травня 1942) — латвійський політичний та громадський діяч.
 Карліс Озоліньш  ( 31 серпня 1905 —  21 серпня 1987) — латвійський радянський діяч.
 Сандіс Озоліньш ( 3 серпня 1972) — латвійський хокеїст, захисник.

Див. також 
 Озоліня

Латиські прізвища